Anders Uhr kan syfta på
Anders Uhr (politiker)
Anders Uhr (brukspatron)